

Гудрич — місто, штат Північна Дакота
 Гудрич — місто, штат Техас
 Гудрич — місто, штат Вісконсин
 Гудрич — селище, штат Мічиган